«The Paramour Sessions» — п'ятий студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 12 вересня 2006.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Музичні альбоми 2006
Альбоми Geffen Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року
Події 12 вересня
Серпень 2006
Рок-альбоми